Pankrác (Praga) – część miasta Pragi
 więzienie Pankrác
 Pankrác (stacja metra)